Thomas o Tom Marshall puede referirse a:

Políticos 
 Thomas Marshall (fl. 1376), diputado de Somerset
 Thomas Marshall (fl. 1421), diputado de Kingston upon Hull
 Thomas Marshall (político de Virginia, nacido en 1730) (1730-1802), político y soldado estadounidense
 Thomas Marshall (político de Virginia, nacido en 1784) (1784-1835), nieto del anterior y delegado de Virginia
 Thomas Marshall (político canadiense) (1864-1951), también conocido como Thomas A. Marshall, MLA en Ontario, Canadá
 Thomas Alexander Marshall (1794–1871), exrepresentante de Estados Unidos de Kentucky
 Thomas Frank Marshall (1854-1921), representante de Estados Unidos de Dakota del Norte, 1901-1909
 Thomas Francis Marshall (1801–1864), representante de Estados Unidos en Kentucky, 1841–1843
 Thomas R. Marshall (1854-1925), vicepresidente de Woodrow Wilson, 1913-1921
 Thomas C. Marshall (1851-1911), pionero, abogado, juez y alcalde de Missoula, Montana
 Thomas Marshall (político de Illinois) (1817–1873), vicegobernador de Illinois
 Thomas Marshall (político de Maine) (1826-1861), político estadounidense y comandante militar de Maine
 Tom Marshall (político) (nacido en 1946), político de Terranova y Labrador

Figuras religiosas 
 Thomas Marshall (abad de Colchester) (fallecido en 1539), sacerdote católico romano
 Thomas Marshall (decano de Gloucester) (1621-1685), erudito inglés y sacerdote anglicano
 Tom Marshall (maestro de Biblia) (1921–1993), maestro de Biblia internacional

Militar 
 Thomas Marshall (general) (1793–1853), general de brigada de voluntarios durante la guerra entre México y Estados Unidos
 Thomas W. Marshall Jr. (1906-1942), oficial de la Marina de los Estados Unidos 1930-1942

Deportistas 
 Thomas Roger Marshall (1849-1913), jugador de rugby escocés
 Thomas Marshall (futbolista, nacido en 1858) (1858-1917), futbolista internacional de Inglaterra de la década de 1880
 Thomas Marshall (futbolista, fl. 1898-1906), jugó para Bolton Wanderers y Burnley en la década de 1900
 Tom Marshall (baloncesto) (nacido en 1931), jugador y entrenador de baloncesto
 Tom Marshall (rugby) (nacido en 1990), jugador de rugby de Nueva Zelanda
 Tom Marshall (corredor) (nacido en 1989), corredor galés de media distancia y competidor en los Juegos de la Commonwealth de 2018

Otros 
 Thomas Marshall (compositor) (c. 1806–1866), compositor nacido en Newcastle
 Thomas Humphrey Marshall (1893-1981), sociólogo británico
 Thomas William Marshall (controvertido) (1818–1877), controvertido católico
 Thomas William Marshall (pintor) (1875-1914), pintor inglés
 Thomas Ansell Marshall (1827-1903), reverendo y entomólogo inglés
 Thomas Falcon Marshall (1818-1878), artista inglés
 Thomas Marshall (f. 1900), (-1900), guardián del faro de las Islas Flannan que desapareció sin dejar rastro.
 Thomas H. Marshall (fl. 1821), autor de "El nigromante irlandés" publicado en 1821
 Uno de los alias de Whitey Bulger
 Tom Marshall (actor), actor británico
 Tom Marshall (artista) (nacido en 1988), artista y colorista fotográfico británico
 Tom Marshall (poeta) (1938-1993), poeta y novelista canadiense
 Tom Marshall (cantante) (nacido en 1963), cantante y compositor estadounidense conocido por su asociación con la banda Phish